Алеф — многозначное понятие:
  — мужское имя
 Алеф — буква еврейского алфавита.
 Алеф — буква финикийского алфавита.
 Алеф — буква эфиопского алфавита геэз.
 «Алеф» — рассказ Борхеса и название сборника, куда входит сам рассказ
 Алеф — организация-наследник Аум Синрикё
 «Алеф» — ежемесячный международный еврейский журнал
 Алеф — роман Пауло Коэльо, изданный в 2011 году
 Иерархия алефов — последовательность кардинальных чисел, используемых для представления мощности (размера) бесконечных множеств.

См. также 
 Аин Алеф — американо-французская певица русского происхождения, профессиональная пианистка, автор и исполнитель своих песен.
 Алиф
 Алаф
 Альфа

Примечания